

Persone
Anatolij Karpov – scacchista russo, ex campione del mondo
Dmitrij Karpov – atleta kazako
Lev Jakovlevič Karpov – rivoluzionario e chimico russo 
Nicolaj Karpov – attore teatrale e teorico teatrale russo
Valerij Karpov – compositore di scacchi russo

Altro
90414 Karpov – asteroide della fascia principale